Борис Романовский:
 Романовский, Борис Васильевич (1933—2019) — советский химик.
 Романовский, Борис Владимирович (1932—1996) — русский советский писатель-фантаст и автор научно-популярной литературы.